Статен-Айленд:

 Статен-Айленд — одно из пяти боро Нью-Йорка, расположенное на одноимённом острове.
 Статен-Айленд Ферри — пассажирская паромная переправа, корабли которой совершают регулярные рейсы между районами Нью-Йорка — Манхеттеном и Статен-Айлендом.
 «Стейтен-Айленд» — фильм 2009 года.